est la désignation provisoire d'un astéroïde géocroiseur du groupe Aton. Observé pour la première fois le , il s'agit du premier astéroïde troyen de la Terre à avoir été découvert et du seul reconnu au  ( est présumé être également dans ce cas).

Caractéristiques 
La magnitude absolue de  est de  à . En supposant un albédo de , il mesure  de diamètre. Aucune donnée spectrale ne permet actuellement de déterminer sa composition.

Orbite

Généralités 
 coorbite avec la Terre autour du Soleil sur une orbite qui lui est propre mais qui est similaire à celle de notre planète.

Le demi-grand axe de l'orbite elliptique de  () est comparable à celui de l'orbite terrestre et sa période de révolution () est presque identique à celle de la Terre.

Mais l'excentricité de l'orbite de  () est supérieure à celle de l'orbite terrestre,  s'approchant du Soleil jusqu'à  et s'en éloignant jusqu'à .

D'autre part, le plan de l'orbite de  est fortement incliné ().

 était au périhélie le  et l'a sans doute été le .

Apollon ou Aton ? 
Avec une distance au périhélie inférieure à ,  est un astéroïde proche de la Terre (en anglais NEA, acronyme de ).

Son appartenance à la classe des astéroïdes Apollon ou à celle des astéroïdes Aton est discutée. Ses orbites osculatrices n'ont pas permis de déterminer si son demi-grand axe (a) est supérieur ou inférieur à , de sorte qu'il est susceptible d'appartenir à la première  ou à la seconde  de ces deux classes d'astéroïdes.

Troyen 

 est un astéroïde troyen de la Terre, le seul connu à ce jour (mars 2019). En effet, d'une part, il est en résonance de moyen mouvement 1:1 avec notre planète. D'autre part, dans le référentiel où la Terre et les points de Lagrange sont stationnaires, il oscille autour du  du couple Terre-Soleil, 60° en avance par rapport à la Terre sur son orbite autour du Soleil. Cette oscillation est très allongée :  approche parfois du , du côté opposé à la Terre par rapport au Soleil. De l'autre côté, l'astéroïde ne s'approche pas à moins de 20 millions de km de la Terre, 50 fois la distance Terre-Lune.

L'orbite de  possède un caractère chaotique qui rend les prédictions à long terme difficiles. Avant  il a peut-être pu osciller autour du  (60° en retard par rapport à la Terre) avant de passer à  via . Des librations brèves et instables autour de  ainsi que des transitions vers une orbite en fer à cheval sont également possibles.

Découverte 
 a été observé pour la première fois, le , par le télescope spatial américain WISE (C51), lors d'un programme visant à parcourir l'intégralité du ciel entre  et .

Il a ensuite été observé depuis la Terre, le , d'abord à l'observatoire interaméricain du Cerro Tololo (807) puis au  (474) et enfin par le Faulkes Telescope South (E10) de l'Observatoire de Siding Spring.

Sa découverte a été confirmée par le  le .

L'Université d'Hawaï et l'observatoire Canada-France-Hawaï poursuivent son observation et son analyse. Son orbite est évaluée le  et son caractère de troyen terrestre fait l'objet d'une publication en .

Sources

Références

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes 
 Astéroïde troyen
 Liste d'objets du Système solaire situés à un point de Lagrange

Liens externes 
  sur AstDyS-2
  sur NEODyS-2

Planète mineure non numérotée
Astéroïde Apollon
Astéroïde au point de Lagrange L4 du système Soleil-Terre
Planète mineure découverte en 2010
Objet céleste découvert par WISE